Schwarzenbachtal steht für:

 generisch für einige Täler von Gewässern des Namens Schwarzenbach

Schutzgebiete:
 Schwarzenbachtal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet bei Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzenbachtal (Flensburg), Landschaftsschutzgebiet im kreisfreien Flensburg, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
Schwarzenbachtalsperre